Niemcy:
 Salzach – rzeka, dopływ Inn
 Salzach – rzeka, dopływ Saalbach